Suita se poate referi la:

 Municipiul Suita, o localitate în Japonia, în prefectura Osaka.
 Suită, o lucrare muzicală.